Petriș se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Petriș, Arad, reședința comunei cu același nume
 Petriș, Bistrița-Năsăud
 Petriș, Mehedinți

Vezi și 
 Pietriș (dezambiguizare)